29. Sinfonie steht für:

 29. Sinfonie (Haydn)
 29. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien